Cinq navires de la Royal Navy ont porté ou portent le nom de HMS Inflexible:
 le , un sloop de 18 canons lancé en 1776, sort inconnu ;
 le , un vaisseau de  rang de 64 canons de la classe Inflexible, lancé en 1780, transformé en magasin en 1793, en caserne en 1809, détruit en 1820 ;
 le , un sloop lancé en 1845, vendu en 1864 ;
 le , un cuirassé à coque en fer lancé en 1876 et vendu en 1903 ;
 le , un croiseur de bataille de la classe Invincible, lancé en 1907, vendu pour démolition en 1921.

Voir aussi 
  : plusieurs navires de la Marine française.

Inflexible